

Geografia da Espanha 
Palomares del Campo — município de Castela-Mancha
Palomares del Río — município da Andaluzia
Palomares de Béjar — localidade de Castela e Leão

Desambiguações de topônimos